Spycigniew – staropolskie imię męskie, złożone z członu Spyci- ("nadaremnie"), oraz członu -gniew ("gniew"). Może oznaczać "ten, którego gniew jest daremny".

Spycigniew imieniny obchodzi 31 stycznia.

Znane osoby noszące to imię:
 Spitygniew I, książę czeski od 891(?) roku z dynastii Przemyślidów.
 Spitygniew II, książę Czech od 1055 z dynastii Przemyślidów.
 Spycigniew z Dąbrowy Zielonej (zm. przed 1257), wojewoda łęczycki

Męskie imiona słowiańskie